Six Songs – pierwsza płyta krótko-grająca zespołu Melvins wydana w 1986 roku przez firmę C/Z Records.

Lista utworów

Strona Pierwsza 
 "Easy as It Was" – 2:54
 "Now a Limo" – 0:55
 "Grinding Process" – 2:37

Strona Druga 
 "At a Crawl" – 3:04
 "Disinvite" – 1:22
 "Snake Appeal" – 1:39

Twórcy 
 Buzz Osborne – wokal, gitara
 Dale Crover – perkusja
 Matt Lukin – gitara basowa
 Chris Hanzsek – producent, inżynier
 Krist Novoselic – okładka

Przypisy 

Albumy Melvins
Minialbumy wydane w roku 1986